Дряново () — община в Болгарии. Входит в состав Габровской области. Население общины на 31 декабря 2011 года оценивалось в 9 587 человек, причём в крупнейшем населённом пункте общины — городе Дряново, в это время проживало 7 326 человек.

Площадь территории общины — 248,5 км², высота над уровнем моря 180…640 м. Кроме города Дряново в общине есть ещё 62 менее крупных населённых пункта.

Климат умеренно континентальный, отличающийся мягкой зимой и прохладным летом.

Кмет (мэр) общины — Иван Илиев Николов по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Дряново 
 

Общины Габровской области